— село в Японии, находящееся в уезде Симадзири префектуры Окинава.

Географическое положение 
Село расположено на острове Агунидзима в префектуре Окинава региона Кюсю.

Население 
Население села составляет , а плотность —  чел./км².

Символика 
Деревом села считается Garcinia subelliptica, цветком — Leucolirion.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт 

Сёла префектуры Окинава